gmina Słupia – gmina wiejska, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
 gmina Słupia – gmina wiejska, powiat skierniewicki, woj. łódzkie
również:
 gmina Słupia Konecka – gmina wiejska, powiat konecki, woj. świętokrzyskie
 gmina Nowa Słupia – gmina miejsko-wiejska, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie